Dyke steht für:
 Dyke (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Dyke, geowissenschaftlicher Fachbegriff für einen Gesteinsgang
 Dyke (Slang-Wort)
 Dyke, eine Rolle lesbischer Frauen, siehe Butch und Femme
 Bokerley Dyke, römisch-britische Landwehr
 Car Dyke, Kanal in England
 Foss Dyke, Kanal in England
 Great Dyke, Gesteinsgürtel in Simbabwe
 Mount Dyke, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Offa’s Dyke, Erdwall in Wales
 Wansdyke, Wall im Westen Englands
 Wat’s Dyke, Wall in Welsh Marches
 Dyke Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 A. L. Dyke Automobile Supply Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte im Vereinigten Königreich:
 Dyke (Lincolnshire), Ort am Foss Dyke
 Dyke (Moray), schottische Ortschaft

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dyke (Colorado)
 Dyke (Georgia)
 Dyke (Nevada)
 Dyke (New York)
 Dyke (Virginia)

Dyke ist der Familienname folgender Personen:
 Broderick Dyke (* 1960), australischer Tennisspieler
 Emma Dyke (* 1995), neuseeländische Ruderin
 Gareth Dyke, britischer Paläontologe
 Michel van Dyke (* 1961), deutscher Musiker
 Roy Dyke (* 1945), britischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Deik
 Dijck
 Dijk
 Dike
 Dijke
 Dycke
 Dyck
 Dyk
 Van Dyke
 Dyke Island
 Dykes